Вощак, Ярослав Антонович (1921—1989) — белорусский дирижёр, народный артист СССР.
 Вощак, Одарка Ярославовна — русская арфистка, заслуженная артистка РФ.